Alex Ribeiro (músico)
 Alex Ribeiro (surfista)
Ou ainda:
 Alex Dias Ribeiro

Desambiguação